Colorni ist der Familienname von:

 Eugenio Colorni (1909–1944), Philosoph und italienischer Politiker
 Eva Colorni (1941–1985), Professorin der Wirtschaftswissenschaften 

Colorni ist der Name folgender Orte:
 Colorni, emilianischer Name von Colorno, Gemeinde in der Provinz Parma in Italien